Неру-Яха:

Реки

 Неру-Яха (приток Вэнто-Кой-Яхи)
 Неру-Яха (приток Панк-Таб-Надо-Хадуттэ)
 Неру-Яха (приток Северной Тыдыотты)
 Неру-Яха (приток Таб-Яхи)
 Неру-Яха (приток Хадуттэ)